24-й чемпионат Узбекистана по футболу 2015 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 20 клубов) с 4 апреля по 7 ноября 2015 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 8 лучших команд из каждой группы вышли в Финальный этап и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальном этапе.

По итогам сезона единственную путёвку в Высшую лигу получил ташкентский «Обод».

Участники 

 «Истиклол» (Ташкент), «Галлакор-Автомобилчи» (Галляарал) и НГПИ (Нукус) по различным причинам отказались от участия в турнире.

Предварительный этап

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Финальный этап

Итоговая таблица

Переходный матч 
Переходный матч за путёвку в Высшую лигу между 2-м клубом Первой лиги и 15-м клубом Высшей лиги.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2015
 Вторая лига Узбекистана 2015
 Кубок Узбекистана 2015

Ссылки 
 Uzbekistan 2015 
 Группа «Восток» на сайте soccerway.com 
 Группа «Запад» на сайте soccerway.com 
 Финишировал второй этап Первенства Узбекистана-2015 

2015
Спорт в Узбекистане в 2015 году